Суперку́бок Гвінеї-Бісау з футбо́лу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Гвінеї-Бісау та чемпіон попереднього сезону. Проводиться з 1993 року.

Переможці турніру

Перемоги по клубах

Див. також 
Національний чемпіонат Гвінеї-Бісау
Кубок Гвінеї-Бісау з футболу

Примітки

Джерела 
 rsssf: Гвінея-Бісау - Таблиця переможців Суперкубку 

Футбол у Гвінеї-Бісау
Національні футбольні суперкубки Африки